Сен-Тома́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиньикур. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02696.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 97 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 58 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 47 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 81,0 %, в 1999 году было 60,5 %). Из 47 активных жителей работали 39 человек (23 мужчины и 16 женщин), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 11 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Тома

Коммуны департамента Эна